Näckrosen (metrostation) - metrostation in gemeente Solna in de agglomeratie Stockholm
 Näckrosen (wijk) - wijk in de gemeente Solna
 Näckrosen (beeld) - beeld van Per Hasselberg